Savannah se poate referi la:

 Savannah, fluviu în est-sud-estul Statelor Unite ale Americii sau la 
 Savannah, oraș american, situat în sud-sud-estul Statelor Unite ale Americii, în statul Georgia, la vărsarea fluviului cu același nume în Oceanul Atlantic. 
 Savannah, actriță porno americană
 Savannah, rasă de pisici obținută prin încrucișarea pisicii domestice cu servalul